Goupia — род неотропических цветковых растений, выделяемый в самостоятельное семейство Гупиевые () порядка . Виды рода распространены в тропической части севера Южной Америки.

Виды 
Раньше род Goupia рассматривали в составе семейства Бересклетовые порядка Бересклетоцветные. К этому роду относят два вида:
  (синонимы Goupia paraensis, Goupia tomentosa)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lacostea, J. F., & Alexandre, D. Y. (1991). Le goupi (Goupia glabra Aubl), essence forestière d’avenir en Guyane : analyse bibliographique. Ann. For. Sci. 48: 429—441. Available online (pdf file; in French) 
 Watson, L., & Dallwitz, M. J. (2000). The Families of Flowering Plants: Goupiaceae

Мальпигиецветные
Семейства растений
Флора Южной Америки